Beogradski festival piva () pivsko-muzički je festival koji se svakog leta održava u Beogradu, glavnom gradu Srbije. Osnovan je 2003. godine i održava se svake godine u avgustu, u organizaciji Beogradske kulturne mreže. Jedan je od najposećenijih festivala kako u Srbiji tako i u celoj jugoistočnoj Evropi. Godišnje ga poseti oko 500.000 ljudi, a rekord je bila 2010. godina kada je festival posetilo 900.000 ljudi. Prvih pet izdanja festivala priređeno je na Kalemegdanu. Godine 2008. festival je preseljen na Ušće. Traje četiri ili pet dana i nudi raznovrstan muzički program, veliki izbor piva i zabavu. Osim domaćih ljubitelja piva, najviše ih dolazi sa prostora bivše Jugoslavije. 

Grad Beograd i Turistička organizacija Beograda prepoznali su Beogradski festival piva kao izuzetan događaj za turizam grada.

Ve

Priznanja 
Festival je dobitnik raznih priznanja:
 Preporuka britanskog lista -{The Independent}-: uvrstio ga je među 20 svetskih događaja (2005).
 Ušao je i u knjigu profesora Denisa Vilkoksa () kao jedinstven primer promocije gradova.
 Nagrada marketinškog časopisa -{Taboo}- za marketinški događaj godine (2009).

Dosadašnja izdanja festivala

Kalemegdan (Donji grad) (2003—2007)

Ušće (2008—danas)

2008—2019.

2020—danas

Galerija

Napomene

Reference

Spoljašnje veze 

 Zvanični veb-sajt
 Beogradski festival piva na sajtu -{Facebook}-
 Beogradski festival piva na sajtu -{Instagram}-
 Beogradski festival piva na sajtu -{Youtube}-
 Moja Srbija

Српски музички фестивали
Фестивали пива
Туризам у Београду
Култура на Новом Београду
Културне манифестације Београда
Музичке манифестације у Београду
Пиво у Србији